Мунчел има више значења:

 Мунчел (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Мунчел (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији